Les Lacertiliens () sont un sous-ordre de Squamates diapsides. Ce taxon est paraphylétique à l'égard des sous-ordres des Amphisbènes et des Serpents. Il regroupe environ  espèces de « lézards » au sens large.

Caractéristiques 
Bien que leurs aspects varient beaucoup d'une espèce à l'autre, il est possible de dégager quelques caractères communs à tous les représentants de l'ordre. Les lézards ont le corps recouvert d'écailles non différenciées en grandes plaques ventrales. Ils possèdent un sternum sur lequel viennent s'appuyer des côtes. Ils sont dotés d'une ceinture scapulaire et d'une ceinture pelvienne et, en général, de quatre membres, mais chez certaines espèces, membres et ceintures ont fortement régressé ou même disparu. Les mâchoires et le crâne conservent leur mobilité, mais ce dernier tend à être plus massif que chez les serpents.

Il est difficile de décrire le lézard type, car ces reptiles sont très différents suivant l'espèce à laquelle ils appartiennent, mais, très sommairement, on peut les classer en deux catégories :
 les lézards terrestres ou arboricoles, qui ont des pattes, un corps allongé et une queue plus ou moins développée, souvent fragile ;
 les lézards serpentiformes, dont les membres sont atrophiés ou même absents, et le corps cylindrique. Ceux qui vivent à la surface du sol possèdent généralement une queue longue, les autres sont semi-fouisseurs et leur queue est courte.

Taxonomie 
The Reptile Database reconnaît le sous-ordre comme valide en tant que sous-ordre de l'ordre Squamata alors que le système d’information taxonomique intégré (SITI) le considère comme invalide.

En classification phylogénétique, le terme Sauria désigne également le groupe-couronne des diapsides actuels.

Liste des familles 
Selon  :

Étymologie 
Le terme sauria vient du grec  qui signifie « lézard ».

Dans la langue française, il existe déjà en 1800.

Liens externes 
 Phylogénie des Anapsides sur The Reptile Database : Higher Reptile Taxa

Notes et références